Синдромом Эвереста (понятие введено Маддуксом, см. Gallo & Horton, 1994, с.17) называют стремление преподавателей к использованию на занятиях современных технологий, в частности, Интернета, лишь потому, что такая возможность присутствует в принципе. Данное понятие также включает в себя пагубное воздействие избыточного количества информационных ресурсов и различных инструментов, доступных во Всемирной паутине (Brauch, Gerhold, & Patt, 1996).

Примечания 
 Gallo, M.A., & Horton, P.B. (1994). Assessing the effect on high school teachers of direct and unrestricted access to the Internet: A case study of an east central Florida high school. Educational Technology Research and Development, 42(4), 17-39.
 Brauch, A., Gerhold, K., & Patt, B. (1996). Directions in WWW use: A mapping of potential. Веб-страница: https://web.archive.org/web/20070624111521/http://www.seattleu.edu/~adamb/research.html.

Образование
Интернет